Lucio Filomeno (Buenos Aires, 8 de Maio de 1980) é um futebolista profissional argentino, atacante, milita no PAOK.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do PAOK FC